Manju-ji ist der Name folgender Tempel in Japan:

 Manju-ji (Kyōto)
 Manju-ji (Iga)